Сикорский, Николай:

 Сикорский, Николай Ануфриевич (1920—1990) — Герой Советского Союза.
 Сикорский, Николай Михайлович (1921—1997) — советский и российский литературовед, библиограф, издательский деятель, доктор филологических наук, профессор.